Navarro Reverter puede hacer referencia a:
 Juan Navarro Reverter (1844-1924), político español, varias veces ministro de Hacienda.
 Juan Navarro Reverter y Gomis (1874-1933), político español, hijo del anterior, varias veces diputado.